Ruskovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Ruskovce (okres Bánovce nad Bebravou)
 Ruskovce (okres Sobrance)